Приветствие тремя перстами (), также сербское троеперстие, четницкое троеперстие — сербское национальное приветствие одной рукой с открытыми большим, указательным и средним пальцами. Чаще всего демонстрируется правой рукой.

Значение 
Существует несколько версий значения жеста. Согласно основной, жест символизирует православие, Святую Троицу. Согласно другой популярной версии, один палец символизирует Святого Саву Сербского, второй — Петра Петровича Ньегоша, и третий — Карагеоргия.

Некоторые сторонники создания «Великой Сербии» трактуют жест так, что один перст означает Сербию, другой — Черногорию, третий — Республику Сербскую и Сербскую Краину (как одно целое).

Использование 
Впервые приветствие использовал Милош Обренович во время Второго Сербского восстания в 1815 году.

В 90-е годы XX века приветствие было популяризовано Вуком Драшковичем, лидером Сербского движения обновления, а также Йованом Рашковичем, председателем Сербской Демократической Партии в Сербской Краине. Позднее оно получило широкое распространение и стало идентифицироваться со всеми сербами, общесербским. Во время войны в Хорватии и Боснии использовалось сербскими воинами.

В настоящее время широко используется сербами как выражение национальной гордости. Распространено в среде сербских националистов, неочетников, а также спортсменов и политиков.

Контрверсии 
Известно, что во время Второй мировой войны подобное приветствие использовалось немецкими нацистами и хорватскими усташами, однако, кроме внешнего сходства, ничего общего с ними сербское приветствие не имеет.

В некоторых странах бывшей Югославии — особенно в Хорватии и Боснии и Герцеговине — сербское «троеперстное приветствие» воспринимается как провокационное и оскорбительное. Это связано с тем, что во время югославских войн его часто употребляли сербские военнослужащие и члены паравоенных формирований.

Ссылки 

 Истина о три прста 
 Facebook: група Три прста — српски поздрав
 You Tube: Tri prsta — istina o srpskom pozdravu

Примечания 

Культура Сербии
Жесты